JSM est un sigle qui peut désigner :
 Jeunesse sportive El Massira, un club marocain de football basé dans la ville de Laâyoune, au Maroc ;
 Jeunesse Sportive Madinet Skikda ou JSM Skikda, un club de football algérien basé dans la ville de Skikda ;
 Jeunesse sportive madinet Béjaïa ou JSM Béjaia, un club algérien de football basé dans la ville de Béjaia ;
 Jeunesse sportive madinet Tiaret ou JSM Tiaret, un club algérien de football basé dans la ville de Tiaret ;
 Jeunesse sportive madinet Chéraga ou JSM Chéraga, un club algérien de football basé à Chéraga, dans la banlieue ouest d'Alger.